Sablons kan syfta på:
 Sablons, Gironde
 Sablons, Isère